Tavelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Tavelli da Tossignano (1386–1446), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ferrara und Seliger
 Witschard Tavelli, 1342 bis 1375 Bischof von Sitten